— одно из подразделений Mitsubishi Group, японский производитель бумаги и фоточувствительных материалов. Основана в 1898 году как «Kobe Paper Mills, Co.», в 1917 году переименована в «Mitsubishi Paper Mills, Ltd».

Компания производит бумагу для разнообразной печатной продукции, такой как этикетки, фотоальбомы, поздравительные открытки, рекламные брошюры, постеры и т. п.

Компания входит в пятёрку самых крупных японских производителей бумажной продукции для принтеров и копировальной техники, наряду с компаниями «Nippon Paper», «Daio Paper Corp.», «Oji Paper Co.» и «Hokuetsu Paper Mills Ltd.».

По состоянию на 2012 год компании принадлежат десять заводов: шесть в Японии, два в Германии, один в Мексике и один в Китае, и три научно-исследовательских центра в Японии.

Дочерние компании и представительства 
По состоянию на 2012 год компания имела 36 дочерних компании и была аффилирована с 12-ю компаниями.
 European Mitsubishi Paper Group — дочерняя компания, основана в немецком городе Дюссельдорфе в 1989 году.